Lyr steht für:
 Leier (Sternbild)
 Lyr (Insel), schwedische Insel

Lyr ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Lyr (* 1926), deutscher Phytopathologe

LYR steht für:
 Flughafen Longyearbyen auf Spitzbergen (IATA-Code)

L&YR steht für:
 Lancashire and Yorkshire Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Llŷr, walisischer Meeresgott

Abkürzung